Jawara est un patronyme mandingue, qui est aussi transcrit quelquefois en Diawara. Plusieurs personnalités portent ce patronyme :
 Augusta Jawara (1924-1981), une militante et femme de lettres gambienne, première épouse de Dawda Jawara (ils divorcent avant que Dawda Jawara ne devienne président de la Gambie),
 Dawda Jawara (1924-2019), premier ministre, et premier président de la Gambie,
 Jali Musa Jawara (connu également sous le nom de Djeli Moussa Diawara) (1962), musicien guinéen.

Voir aussi 
Diawara
Homonymie de patronyme
Patronyme gambien
Patronyme guinéen